Spanning (verhaal)
diverse televisieseries, waaronder:
 Suspense (1949-1954), een Amerikaanse serie
 Suspense (1962-1963), een Britse serie